Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1885 war ein Tenniswettbewerb in London.

Obwohl mit der Vorjahressiegerin Maud Watson eine Titelverteidigerin feststand, wurde, ungewöhnlich für die damalige Zeit, keine Challenge Round gespielt. Stattdessen musste sich Watson, wie die übrigen Spielerinnen, durch das Feld hindurchkämpfen. Im Finale schlug sie Blanche Bingley mit 6:1 und 7:5 und verteidigte damit ihren Titel.

Turnierplan

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Dameneinzel
1885